Torchi est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 
 
 Angelo Torchi (1856-1915), peintre italien ; 
  (1812-?), inventeur italien, pionnier du calcul automatique ;
 Luigi Torchi (1858-1920), musicologue italien ;
 Rachida Torchi (1984-), haltérophile algérienne.

Toponyme 

 , village italien de la province de Pavie, en Lombardie.

Justice 
 Affaire Karine Torchi, affaire criminelle	française.

Nom commun 
 Le torchi, condiment de légumes marinés au vinaigre dans la cuisine iranienne.